Gonzalez kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernando L. Gonzalez
 Victor H. Gonzalez

Robotskapade auktorsförkortningar